Bruce-Baker-Moore, super-banda de rock formada per Jack Bruce, Ginger Baker i Gary Moore
 Monument a la Batalla d'Anglaterra (del seu nom en anglès Battle of Britain Monument), escultura ubicada a Londres (Regne Unit)
 BlackBerry Messenger, servei de missatgeria instantània de BlackBerry